Tintura, operazione per dare colore a fibre tessili in fiocco, ad un filato o tessuto.
Tintura a riserva, tipo di tintura con copertura parziale del fondo.
Tintura per capelli
Tintura all'henné, tipo di tintura per capelli.
Tintura di iodio, disinfettante per uso esterno.
Tintura madre, prodotto di erboristeria.
Tintura officinale, prodotto di erboristeria.
Tintura naturale, tintura fatta con prodotti naturali.
Tintura vegetale, ottenuta con parti di piante: radici, cortecce, fiori e foglie.